Хамней:

 Хамней — село (улус) в Закаменском районе Бурятии.
 Хамней — река в Бурятии, в районе хребта Хамар-Дабан, левый приток Джиды.